Викинский — русская фамилия. Известные носители:

 Викинский, Александр Михайлович (?—?) — Георгиевский кавалер (подполковник; № 6260; 11 декабря 1840, за выслугу).
 Викинский, Иван Михайлович (1790—1889) — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер (генерал-майор; № 4916; 3 декабря 1834).